

Населені пункти та їхні частини

 Єсьонка — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Єсьонка — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Єсьонка — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Єсьонка — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Єсьонка — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Єсьонка — частина села Щецин у гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Єсьонка — частина села Солтиси в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Єсьонка — колонія в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єсьонка — осада в гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства

Примітки